A te – singolo di Jovanotti del 2008
 A te – album di Fiorella Mannoia del 2013